Gevherhan Hatun - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed II
Gevhermüluk Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II
Gevhermelik Hatun - principessa ottomana, figlia di Şehzade Cem
Gevherşah Hanımsultan - principessa ottomana, figlia di Ayşe Sultan
 Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim I
 Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim II
 Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed I 
 Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Murad IV
 Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ibrahim I
Gevherhan Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed IV
 Gevheri Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed Seyfeddin e nipote del sultano Abdülaziz